«Земные девушки легко доступны» (; другое название — «С земными девушками всё легко и просто») — кинофильм.

Сюжет 
У молодой жительницы Калифорнии (США, планета Земля) по имени Валери проблемы в личной жизни — она уличила своего парня в измене и прогнала его. На следующий день в её бассейн падает (совершает аварийную посадку) космический корабль с тремя разноцветными инопланетянами — синим, красным и жёлтым. Увидев в космосе земную телепередачу, в которой было много женщин разных цветов, они решили посетить Землю. Установив контакт с хозяйкой бассейна, они начинают знакомиться с земной жизнью. Заканчивается всё тем, что Валери сбегает на отремонтированном космическом корабле с Маком, одним из инопланетных гостей.

В ролях 
 Джефф Голдблюм — Мак (синий)
 Джина Дэвис — Валери
 Джим Керри — Уиплок (красный)
 Недра Волц — Лана
 Дэймон Уэйанс — Зибо (жёлтый)
 Чарльз Рокет — доктор Тед Галлахер
 Джули Браун — Кэнди

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джулиан Темпл
 Продюсеры: Тони Гарнетт, Дункан Хендерсон, Терренс МакНэлли
 Сценаристы: Джули Браун, Чарли Коффи, Терренс МакНэлли
 Композиторы: Рэй Колкорд, Найл Роджерс
 Оператор: Оливер Стейплтон

Примечания 

Кинокомедии США
Фильмы Джулиена Темпла
Кинокомедии 1988 года
Музыкальные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы об инопланетянах
Независимые фильмы США
Фильмы о полицейских